Hexi heißen folgende Orte in China:

 Hexi (), Stadtbezirk der chinesischen Stadt Tianjin
 Hexi (Chaoyang) (), Großgemeinde im Stadtbezirk Chaoyang in der Provinz Guangdong
 Hexi (Gaoping) (), Großgemeinde der Stadt Gaoping in der Provinz Shanxi
 Hexi (Guide) (), Großgemeinde im Kreis Guide in der Provinz Qinghai
 Hexi (Hanbin) (), Großgemeinde im Stadtbezirk Hanbin in der Provinz Shaanxi
 Hexi (Huating) (), Großgemeinde im Kreis Huating in der Provinz Gansu
 Hexi (Jingning) (), Großgemeinde im Kreis Jingning in der Provinz Zhejiang
 Hexi (Jishou) (), Großgemeinde der Stadt Jishou in der Provinz Hunan
 Hexi (Langzhong) (), Großgemeinde der Stadt Langzhong in der Provinz Sichuan
 Hexi (Linxi) (), Großgemeinde im Kreis Linxi in der Provinz Hubei
 Hexi (Muling) (), Großgemeinde der Stadt Muling in der Provinz Heilongjiang
 Hexi (Nanjing) (), Großgemeinde im Kreis Nanjing in der Provinz Fujian
 Hexi (Qinghemen) (), Großgemeinde im Stadtbezirk Qinghemen in der Provinz Liaoning
 Hexi (Tonghai) (), Großgemeinde im Kreis Tonghai in der Provinz Yunnan
 Hexi (Tongxin) (), Großgemeinde im Kreis Tongxin im Autonomen Gebiet Ningxia
 Hexi (Zheng’an) (), Großgemeinde im Kreis Zheng’an in der Provinz Guizhou
 Hexi (Hanyuan) (), Gemeinde im Kreis Hanyuan in der Provinz Sichuan
 Hexi (Jialing) (), Gemeinde im Stadtbezirk Jialing in der Provinz Sichuan
 Hexi (Jinchuan) (), Gemeinde im Kreis Jinchuan in der Provinz Sichuan
 Hexi (Lanping) (), Gemeinde im Autonomen Kreis Lanping in der Provinz Yunnan
 Hexi (Lianghe) (), Gemeinde im Kreis Lianghe in der Provinz Yunnan
 Hexi (Linwei) (), Gemeinde im Stadtbezirk Linwei in der Provinz Shaanxi
 Hexi (Linxia) (), Gemeinde im Kreis Linxia in der Provinz Gansu
 Hexi (Linyou) (), Gemeinde im Kreis Linyou in der Provinz Shaanxi
 Hexi (Bijiang) (), Straßenviertel im Stadtbezirk Bijiang in der Provinz Guizhou
 Hexi (Binhai) (), Straßenviertel im Stadtbezirk Binhai der Provinz Tianjin
 Hexi (Delhi) (), Straßenviertel der Stadt Delhi in der Provinz Qinghai
 Hexi (Genhe) (), Straßenviertel der Stadt Genhe in der Inneren Mongolei
 Hexi (Golmud) (), Straßenviertel der Stadt Golmud in der Inneren Mongolei
 Hexi (Hecheng) (), Straßenviertel im Stadtbezirk Hecheng in der Provinz Hunan
 Hexi (Horqin) (), Straßenviertel im Stadtbezirk Horqin in der Inneren Mongolei
 Hexi (Huazhou) (), Straßenviertel der Stadt Huazhou in der Provinz Guangdong
 Hexi (Liunan) (), Straßenviertel im Stadtbezirk Liunan im Autonomen Gebiet Guangxi
 Hexi (Lizhou) (), Straßenviertel im Stadtbezirk Lizhou in der Provinz Sichuan
 Hexi (Lufeng) (), Straßenviertel der Stadt Lufeng in der Provinz Guangdong
 Hexi (Maonan) (), Straßenviertel im Stadtbezirk Maonan in der Provinz Guangdong
 Hexi (Shibei) (), Straßenviertel im Stadtbezirk Shibei in der Provinz Shandong
 Hexi (Taocheng) (), Straßenviertel im Stadtbezirk Taocheng in der Provinz Hebei
 Hexi (Xihu) (), Straßenviertel im Stadtbezirk Xihu in der Provinz Liaoning
 Hexi (Xingbin) (), Straßenviertel im Stadtbezirk Xingbin im Autonomen Gebiet Guangxi
 Hexi (Zalantun) (), Straßenviertel der Stadt Zalantun in der Inneren Mongolei
 Hexi (Fuyuan) (), Dorf der Großgemeinde Fuyuan in der Provinz Heilongjiang
 Hexi (Chabaqi) (), Dorf der Gemeinde Chabaqi der Ewenken im Arun-Banner der Stadt Hulun Buir in der Inneren Mongolei